Кратер Бэрд (), не путать с кратером Бэрд на Марсе, — крупный ударный кратер находящийся в области северного полюса на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь американского авиатора и полярного исследователя Ричарда Ивлина Бэрда (1888—1957), который в 1929 году первым в истории пролетел над Южным полюсом Земли, и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Флори на северо-западе; кратер Пири на севере; кратеры Эрлангер и Фибигер на северо-востоке и кратер Джоя перекрывающий юго-западную часть кратера Бэрд. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 97,5 км, глубина 1,38 км.

За время своего существования кратер подвергся сильному разрушению, в западной части вала открыт широкий проход, южная часть вала превратилась в невысокий хребет. Высота остатков вала над окружающей местностью 1440 м, объем кратера составляет приблизительно 8400 км³. 

Чаша кратера заполнена лавой, имеет плоское дно и испещрена множеством мелких кратеров. Центральный пик отсутствует.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны